

Cinema 
 The Main Event – film del 1927 diretto da William K. Howard
 The Main Event – film del 1938 diretto da Daniel Dare
 Ma che sei tutta matta? (The Main Event) – film del 1979 diretto da Howard Zieff

Altro 
 The Main Event – videogioco del 1988
 The Main Event – programma televisivo di wrestling